Doe Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Doe Lake (Alaska)
 Doe Lake (Florida)
 Doe Lake (Georgia), im Brantley County
 Doe Lake (Idaho)
 Doe Lake (Kalifornien)
 Doe Lake (Louisiana), im East Carroll Parish
 Doe Lake (Michigan)
 Doe Lake (Minnesota), im Cass County
 Doe Lake (Minnesota)
 Doe Lake (Washington), im Stevens County
 Doe Lake (Wisconsin), im Vilas County